

Biografia 
All'attività di docente universitaria presso l'Università Tor Vergata di Roma, affianca quella di scrittrice. Oltre alle numerose pubblicazioni su riviste di ambito specialistico, è autrice di alcuni libri per case editrici italiane. Ha firmato anche alcune curatele di opere di altri autori, oltre che alcune traduzioni di saggi di scrittori anglosassoni.

Opere

Opere proprie

Curatele

Traduzioni

Note 

Traduttori dall'inglese